Across the Universe peut désigner :
 Across the Universe, une chanson des Beatles ;
 Across the Universe, un message radio interstellaire constitué de la chanson des Beatles envoyée vers Polaris, envoyé en 2008 ;
 Across the Universe, un film musical de Julie Taymor, sorti en 2007.